Moulines (Mancha)
Moulines (Calvados)

Desambiguações de topônimos